Filip Dewulf (Mol, 15 de setembro de 1972) é um ex-tenista profissional belga.

Tenistas da Bélgica
Naturais de Mol